Тронцано-Верчеллезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 3596 человек (2008 г.), плотность населения составляет 80 чел./км². Занимает площадь 44 км². Почтовый индекс — 13049. Телефонный код — 0161.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Эгьер, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.tronzanovercellese.vc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики